Немирская — фамилия.

 Немирская, Анна Алексеевна (род. 1990) — российская футболистка.
 Немирская, Малгожата (род. 1947) — польская актриса кино и театра.